

Aziende
 Alphabet – public company statunitense cui fanno capo Google e altre sussidiarie.

Geografia 
 Alphabet City – località del quartiere East Village di Manhattan, New York.

Musica
 Alphabet – brano musicale di Amanda Lear, pubblicato nell'album I Am a Photograph e come retro del singolo Queen of Chinatown, entrambi del 1977.
 Alphabet – album di Roberto Cacciapaglia del 2014.

Narrativa
 The Alphabet Sisters – titolo originale del romanzo di Monica McInerney Le Sorelle Alfabeto.

Persone
 Alphabet Killer – criminale statunitense attivo negli anni settanta.